Labrador pode significar:

 Labrador, uma região da província da Terra Nova e Labrador, no Canadá.

 Retriever do Labrador, uma raça canina originária da região acima.
 João Fernandes Lavrador, explorador português, que deu ao Labrador seu nome actual.
 Península de Labrador
 Mar de Labrador
 Labrador Discos, uma antiga gravadora da França.
 Labrador City, uma cidade da Terra Nova e Labrador, Canadá
 Labrador (Filipinas), uma cidade das Filipinas
 San Isidro Labrador, município de El Salvador

Desambiguação
Desambiguações de topônimos